Imre es un nombre masculino húngaro, que también tiene uso en estonio.

Personas

Imre Ámos (1907–1944/45), pintor
Imre Antal (1935–2008), pianista
Imre Bajor (1957—2014), actor
Imre Bródy (1891–1944), físico 
Imre Bujdosó (n. 1959), esgrimista olímpico
Imre Csáky (1672–1732), cardenal de la Iglesia católica
Imre Csermelyi (n. 1988), futbolista
Imre Cseszneky (1804–?), agricultor
Imre Csiszár (n. 1938), matemático 
Imre Csösz (n. 1969), yudoca olímpico 
Imre Czomba (n. 1972), músico y compositor 
Imre Deme (n. 1983), futbolista
Imre Erdődy (1889–1973), gimnasta olímpico 
Imre Farkas, músico del  
Imre Farkas (n. 1935), piragüista olímpico 
Imre Finta (1911–2003), supuesto criminal de guerra
Imre Földi, levantador de pesas olímpico
Imre Friedmann (1921–2007), biólogo
Imre Frivaldszky (1799–1870), botánico y entomólogo
Imre Garaba (n. 1958), futbolista 
Imre Gedővári (n. 1951), esgrimista olímpico 
Imre Gellért (1888–1981), gimnasta olímpico 
Imre Gyöngyössy (1930–1994), director de cine y guionista
Imre Harangi (1913–1979), boxeador olímpico
Imre Hódos (1928–1989), luchador olímpico 
Imre Hollai (n. 1925), diplomático, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Imre Jenei (n. 1937), jugador de fútbol y entrenador rumano (de etnia húngara)
Imre Kálmán (1882–1953), compositor de ópera
Imre Kertész (1929–2016), autor y ganador en 2002 del premio nobel de literatura
Imre König (1899–1992), maestro del ajedrez
Imre Komora (n. 1940), futbolista 
Imre Lakatos (1922–1974), filósofo de matemáticas y ciencia
Imre Leader, matemático británico 
Imre Madách (1823–1864), escritor, poeta, abogado y político 
Imre Makovecz (1935-2011), arquitecto
Imre Mándi (1916–1945), boxeador olímpico 
Imre Mudin (1887–1918), atleta olímpico de atletismo
Imre Nagy (1896–1958), político, dos veces primer ministro de Hungría, figura clave de la revolución húngara de 1956
Imre Nagy (pentatleta) (m. 1933), pentatleta olímpico 
Imre Németh (1917–1989), lanzador de martillo olímpico
Imre de Hungría (ca. 1000-1007–1031), príncipe y santo católico
Imre de Hungría (1174–1204), rey de Hungría
Imre Páli (1909–?), jugador de handball olímpico 
Imre J. Petry (n. 1970, economista, consultor)
Imre Polyák (n. 1932), luchador olímpico 
Imre Pozsgay (n. 1933), político comunista
Imre Pulai (n. 1967), piragüista olímpico 
Imre Rapp (n. 1937), futbolista 
Imre Salusinszky (b. 1955), columnista de periódico australiano
Imre Schlosser (1889–1959), futbolista 
Imre Senkey (1898–?), jugador de fútbol y director técnico 
Imre Steindl (1839–1902), arquitecto
Imre Szabics (n. 1981), futbolista 
Imre Szanto (1921–2011), esgrimista olímpico australiano, originario de Hungría
Imre Szekeres (n. 1950), político y ministro de defensa
Imre Szellő (n. 1983), boxeador olímpico 
Imre Szentpály (1904–1987), jugador de polo olímpico 
Imre Tóth (n. 1985), piloto de motociclismo
Imre Varadi (n. 1959), futbolista inglés 
Imre Weisshaus (1905–1987), pianista
Imre Zachár (1890–1954), jugador olímpico de waterpolo y nadador 
Imre Zámbó (1958–2001), cantante pop con el nombre de Jimmy Zámbó

Literatura
 Imre: una memoria íntima

Nombres propios